Teatro delle Logge – ex teatro di Firenze connesso alla Loggia del Grano
Teatro delle Logge – teatro di Montecosaro